Nektarius ist der Name folgender Personen:

 Nektarius I., von 1604 bis 1606 Erzbischof von Ohrid
 Nektarius II., von 1616 bis 1617 Erzbischof von Ohrid
 Nektarius von Konstantinopel († 397), Senator und Praetor

Siehe auch:
 Nektarios